Блано — населённые пункты во Франции:

 Блано (Кот-д’Ор)
 Блано (Сона и Луара)